Boben lahko pomeni:
 boben, glasbeni inštrument iz družine tolkal
 Boben, potok, ki teče skozi Hrastnik, levi pritok Save
 Boben, naselje v Občini Hrastnik
Boben (priimek)

Glej tudi 
 bobnič
Bobnar
 Boban